Mühlchen ist der Name folgender Orte:

 Mühlchen, Fachwerkhaus in Wetter-Wengern und seit 1994 Sitz des Henriette-Davidis-Museums
 Arheilger Mühlchen, Badesee in Darmstadt-Arheilgen

Mühlchen ist der Familienname folgender Personen:

 Wilfried Mühlchen (* 1941), deutscher Fußballspieler